M/S Gotland kan syfta på:

 M/S Gotland (2019) – ett passagerarfartyg färdigställd 2019, tidigare namn Thjelvar
 M/S Gotland (2003) – ett passagerarfartyg färdigställt 2003, omdöpt till Drotten
 M/S Gotland (1996) – ett passagerarfartyg färdigställt 1996, omdöpt till Finnarow
 M/S Gotland (1981) – ett passagerarfartyg färdigställt 1981, aldrig taget i trafik under det namnet och senare omdöpt till Wasa Star
 M/S Gotland (1973) – ett passagerarfartyg färdigställt 1973, 1980 omdöpt till Drotten.
 M/S Gotland (1963) – ett passagerarfartyg färdigställt 1963, omdöpt till Skandynawia
 M/S Gotland (1936) – ett passagerarfartyg byggt 1936, omdöpt till 1964 Visborg

Se även 
 S/S Gottland, ångfartyg byggt 1836
 S/S Gotland (1866), ångfartyg byggt 1866
 HSC Gotlandia, passagerarfartyg byggt 1999
 HSC Gotlandia II, passagerarfartyg byggt 2006
 HMS Gotland, flera svenska örlogsfartyg